

Localidades

Tamarack (Edmonton)

Tamarack (Minnesota)

Desambiguações de topônimos